, conte de fées de  Sergueï Aksakov
La Fleur écarlate, moyen métrage d'animation (1952) de Lev Atamanov
La Fleur écarlate, film (1978) d'Irina Povolotskaia 

On observe des variantes dans les titres, en fonction des traductions : La Petite Fleur écarlate, La Petite Fleur vermeille, etc.